Мария Андреевна Фурцева (1925—1998) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 8 января 1925 года в  селе Степное, Верхнеуральского района, Челябинской области в крестьянской семье.

В 1941 году, по окончании шести классов сельской школы, начала свою трудовую деятельность свинаркой на свиноферме в селе Степное, Верхнеуральского района.

После окончания войны с 1951 года назначена — бригадиром свинофермы.  Бригада под руководством  М. А. Фурцевой стабильно перевыполняла производственный план при высокой сохранности поголовья свиней. Так, во 2-м квартале 1960 года бригада М. А. Фурцевой получила — 3150 поросят, в 1965 году — 9400 (при плане 6000), а в 1966 году перекрыла все эти показатели.

В 1960 году «за отличие в труде» Указом Президиума Верховного Совета СССР М. А. Фурцева была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

22 марта 1966 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся результаты в увеличении поголовья свиней и при значительном увеличении производственного плана» Мария Андреевна Фурцева была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1966 по 1980 годы М. А. Фурцева — бригадир свинофермы № 1 совхоза «Уральский» села Степного и наставник молодёжи. Более 20 её учеников стали передовиками производства.

Помимо основной деятельности М. А. Фурцева была избрана в 1966 году — депутатом Верхнеуральского районного Совета депутатов трудящихся.

Умерла 16 ноября 1998 года в селе Большой Бугодак Верхнеуральского района, Челябинской области.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (22.03.1966)
 Орден Ленина (22.03.1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (1960)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Депутаты районных советов РСФСР